Taylor är ett förnamn,

Personer med förnamnet 
 Taylor Armstrong (1971–), en amerikansk TV-personlighet
 Taylor Dent (1981–), en amerikansk högerhänt tennisspelare
 Taylor Ellis-Watson, (1993–), en amerikansk friidrottare
 Taylor Hackford (1944–), en amerikansk regissör, manusförfattare och filmproducent
 Taylor Hall (1991), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Taylor Hanson (1983–), medlem i bandet Hanson och Tinted Windows
 Taylor Hawkins (1972–), en amerikansk trumslagare
 Taylor Hicks (1976–), en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker
 Taylor Marie Hill (1996–), en amerikansk fotomodell
 Taylor Kitsch (1981–), en kanadensisk skådespelare
 Taylor Lautner (1992–), en amerikansk skådespelare
 Taylor Momsen (1993–), en amerikansk rockmusiker
 Taylor Phinney (1990–), en amerikansk professionell tävlingscyklist
 Taylor Ritzel (1988–), en amerikansk roddare
 Taylor Teagarden (1983–), en amerikansk före detta professionell basebollspelare
 Taylor Schilling (1984–), en amerikansk skådespelare
 Taylor Swift (1989–), en amerikansk popsångerska, låtskrivare och skådespelerska